KXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Komsomolsk Na Amure (Russia)